Die 35. Vuelta a San Juan Internacional 2017 war ein argentinisches Straßenradrennen. Das Etappenrennen fand vom 23. bis zum 30. Januar 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI America Tour 2017 und war dort in der Kategorie 2.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen 
Die sechste Etappe wurde aufgrund großer Hitze von weit über 40 Grad Celsius von 185,9 auf 168 km verkürzt.

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 

Radrennen 2017